Уткинский завод может означать:
 Староуткинский завод — металлургический завод, построенный в 1729 году на реке Утке, среднем притоке Чусовой.
 Новоуткинский завод — металлургический завод, построенный в 1749 году на реке Утке, верхнем притоке Чусовой.
 Висимо-Уткинский завод — металлургический завод, построенный в 1771 году на реке Межевой Утке, притоке Чусовой.
 Уткинский Завод — посёлок в Шалинском районе Свердловской области.
 Уткинский Завод — станция Свердловской железной дороги на линии Чусовская — Кузино.